Väisälä ist der Familienname folgender Personen:

 Kalle Väisälä (1893–1968), finnischer Mathematiker
 Marjy Väisälä (1916–2011), finnische Lehrerin und Entdeckerin eines Asteroiden
 Vilho Väisälä (1889–1969), finnischer Meteorologe
 Yrjö Väisälä (1891–1971), finnischer Astronom und Physiker

Väisäla steht auch für
 Väisälä (Mondkrater), nach Yrjö Väisälä benannt
 (1573) Väisälä, ein nach Yrjö Väisälä benannter Asteroid, auch